Mathieu Brialmont (1789-1885), Belgisch militair en minister, vader van Henri Alexis.
 Henri Alexis Brialmont (1821-1903), Belgisch militair, vestingbouwkundige (architect) en volksvertegenwoordiger, zoon van Mathieu.